Loania är ett släkte av insekter. Loania ingår i familjen Corioxenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vridvingar
Loania